John Lewis peut faire référence à :

Lewis comme patronyme 
 John Lewis (1855-1926), arbitre anglais ;
  (1889-1976), philosophe marxiste britannique ;
 John Lewis (1920-2001), pianiste américain ;
 John Lewis (1940-2020), militant du Mouvement afro-américain des droits civiques et homme politique américain ;
  (1881-1954), un footballeur gallois ;
  (1955-), un footballeur gallois ;
  (1934-), archidiacre de Cheltenham, du diocèse de Gloucester ;
  (1580-1643 ou 1656), un homme politique gallois et membre du parlement ;
et aussi (prénoms composés) :
 John Anthony Lewis (abréviation en botanique: J.A.Lewis), phycologue ;
 John Frederick Lewis (1805-1875), peintre orientaliste anglais ;
 John Henry Lewis (1914-1974), boxeur américain ;
 John Llewellyn Lewis (1880-1969), syndicaliste américain.

Lewis comme prénom secondaire 
 John-Lewis Brown (1829-1890), peintre français d'origine écossaise ;
 John Lewis Burckhardt, autre nom de Jean Louis Burckhardt (1784-1817), explorateur et orientaliste suisse ;
 John Lewis Hall (1934-), physicien américain, colauréat du prix Nobel de physique de 2005 ;
 John Lewis Krimmel (1786-1821), peintre américain né en Allemagne spécialisé dans la peinture de genre ;
 John Lewis Robinson, géographe canadien ;
et aussi
 Lewis John Carlino (1932-), scénariste, réalisateur, dramaturge et romancier américain.

Entreprise 
 John Lewis Partnership, entreprise britannique, possédant notamment les magasins John Lewis.